Гимнокалициум зелёный () — кактус из рода Гимнокалициум.

Данный вид имеет уплощённо-шаровидный стебель, диаметром около 6 см и 4 см в высоту. У него 10—12 плоских рёбер. По девяти боковых колючек растут из овальных ареол: они прижаты к стеблю и обладают различной длиной.

Цветочная трубка зелёная; чешуйки на ней имеют розовые края. При полном раскрытии белые или светло-розовые цветки имеют до 5 см в поперечнике.

Яйцевидный плод длиной 1,2 см содержит большое количество семян размером около 1 мм.

Произрастает в аргентинской провинции Кордова на высоте от 600 до 1200 метров.

Примечания

Литература 
 Кунте Л. Иллюстрированная энциклопедия. Кактусы. — М., 2004. — ISBN 5-9287-0616-2

Кактусовые
Комнатные растения